Древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы — природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоящий из лесов в 20 европейских странах.

Первоначально, при внесении в список ЮНЕСКО в 2007 году, объект включал только заповедный район, расположенный в Карпатах на территории Пряшевщины в Словакии (4 лесных массива) и Закарпатья Украины (6 лесных массивов). В 2011 году к объекту были отнесены 5 буковых лесов в Германии, а в 2017 году объект был расширен ещё более радикально — включены 39 лесов в 10 странах (Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Испания, Италия, Румыния, Словения, Хорватия, а также добавлены леса на Украине). В 2021 году были добавлены 37 лесов в 10 странах (в том числе в Боснии и Герцеговине, Польше, Северной Македонии, Сербии, Франции, Черногории, Чехии и Швейцарии).

Исходный заповедный район в Карпатах состоит из десяти отдельных заповедников, расположенных вдоль оси длиной в 185 километров, которая протянулась от Раховских гор и Черногорского массива на Украине, переходя на западе в горный Полонинский хребет, вплоть до гор Буковске-Врхи и Вигорлат в Словакии.

Все десять заповедников — образец нетронутых лесов, которые являются сложными экосистемами умеренного климатического пояса. Здесь сохранились условия, которые позволяют проводить наиболее полные исследования экологических структур и процессов роста европейского бука в разных местах.

Буковые леса Карпат являются генетическим хранилищем бука и других видов живой природы, которые существуют с ним в соседстве, и зависят от обусловленных им экосистем. Эти леса тоже свидетельствуют о процессах восстановления и развития земных экосистем и поселений, начавшихся после последнего ледникового периода и продолжающихся до настоящего времени.

Леса 

}}

Ссылки 
 Объект «Древние и первобытные буковые леса Карпат и других регионов Европы» на сайте ЮНЕСКО.
 Номинация 2007 года. ЮНЕСКО.
 Номинация 2011 года. ЮНЕСКО.
 Номинация 2017 года. ЮНЕСКО.
 Номинация 2021 года. ЮНЕСКО.

Карпаты
Лесные экорегионы
Лесные массивы Австрии
Лесные массивы Германии
Лесные массивы Польши
Лесные массивы Украины
Лесные массивы Франции
Всемирное наследие по алфавиту